Bienmesabe puede referirse a:

 Bienmesabe, una receta de pescado, concretamente de cazón, típica de la provincia de Cádiz.
 Bienmesabe, es un postre típico de muchas localidades españolas e hispanoamericanas.
Bienmesabe, fruta comestible llamada así en Colombia, y «akí» en otros países.